Alexander Baring (1774-1848) – brytyjski finansista i polityk, 1. baron Ashburton
 Alexander Baring (1835-1889) – brytyjski arystokrata i polityk, 4. baron Ashburton
 Alexander Baring (1898-1991) – brytyjski arystokrata, polityk i przedsiębiorca, 6. baron Ashburton